John William Greene (Cardiff, País de Gales, 3 de setembro de 1876 - Brisbane, Austrália, 7 de outubro de 1959) foi um político britânico, prefeito de Brisbane entre 1931 e 1934.

Políticos da Austrália
Naturais de Cardiff